Lembos är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Charles Spence Bate 1857. Lembos ingår i familjen Aoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Lembos